

Ingegneria 
 Stress –  misura delle forze di contatto esercitate tra le parti interne di un corpo continuo tridimensionale attraverso la relativa superficie di separazione.

Medicina e psicologia 
 Stress – sindrome generale di adattamento atta a ristabilire un nuovo equilibrio interno in seguito a fattori di stress.
 Distress – Sindrome da Distress Respiratorio (ARDS)
 Stress ossidativo – condizione patologica causata dalla rottura dell'equilibrio fisiologico, in un organismo vivente, fra la produzione e l'eliminazione, da parte dei sistemi di difesa antiossidanti, di specie chimiche ossidanti

Musica 
 Stress – gruppo metal brasiliano
 Stress – rapper svizzero
 Stress – album degli Stress del 1982
 Stress – album di Dr Victor del 2000